Junco fino puede referirse a:

 el nombre común de la planta Juncus conglomeratus;
 el nombre común de la planta Juncus effusus; o
 el nombre común de la planta '''''Juncus maritimus.